Jan Eriksson (muzikant)
Jan Eriksson (ijshockeyer)
Jan Eriksson (voetballer)